Nomi ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Nomi (Ishikawa), eine Stadt in der japanischen Präfektur Ishikawa
 Nomi (Trentino), eine Gemeinde im Trentino in Italien

Nomi ist der Name folgender Personen:
 eine Zweigfamilie der Matsudaira, Nomi-Matsudaira 
 Klaus Nomi (1944–1983), im Bereich der Popmusik tätiger Countertenor
 Yuji Nomi (geb. 19. Juli 1958), japanischer Komponist

NOMI, Kurzform:
 Nicht-okklusive mesenteriale Ischämie, siehe Mesenterialinfarkt

Abkürzung